Las siglas I.S.A. hacen referencia a varios artículos en Wikipedia:

Aeronáutica y Exploración espacial
 International Standard Atmosphere: Atmósfera Estándar Internacional, modelo atmosférico terrestre utilizado para la navegación aérea
 Iranian Space Agency, Agencia Espacial Iraní
 Israeli Space Agency, Agencia Espacial de Israel
 Italian Space Agency, Agencia Espacial Italiana

Computación
 Instruction Set Architecture, arquitectura del conjunto de instrucciones
 Industry Standard Architecture, arquitectura estándar de la industria, ranura de expansión para placas madre
 Microsoft Internet Security and Acceleration Server, servidor de aceleración y seguridad en Internet, de Microsoft

Seguridad
 Asesoramiento_Independiente_de_Seguridad, Asesoramiento Independiente de Seguridad. ISA (Independent Safety Asessment)

 Interconexión Eléctrica S. A., grupo empresarial multinacional de electricidad originario de Colombia.
 Anemia infecciosa del salmón, enfermedad viral del salmón atlántico, que no afecta al ser humano.
 Instituto Superior de Arte en La Habana (Cuba)
 International Seabed Authority, Autoridad Internacional de los Fondos Marinos
 International Sociological Association, Asociación Internacional de Sociología
 International Solar Alliance, Alianza Solar Internacional
 International Strategic Alliance: Alianza Estratégica Internacional, organización ficticia del universo Killzone.
 International Surfing Association, Asociación Internacional de Surf
 International Symbol of Access, Símbolo Internacional de Accesibilidad, también conocido como símbolo internacional de la silla de ruedas.
 Instrumentation, Systems and Automation Society, Sociedad Internacional de Automatización